Osoby o tym nazwisku:
 Krzysztof Misiurkiewicz – polski aktor teatralny i filmowy, wykładowca akademicki
 Maria Stokowska-Misiurkiewicz – polska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna